Se også 867 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
67
Artikler om enkelte år